Gutor bezeichnet:
 ehemals die Stadt Hamuliakovo

Gutor ist der Familienname von
 Alexander Gutor (* 1989), weißrussischer Fußballtorhüter
 Alexei Jewgenjewitsch Gutor (1868–1938), russischer General